Egern er en betegnelse for flere slags gnavere. Typisk menes arten Sciurus vulgaris, der kendes som almindeligt egern.

Egern henviser desuden til:
 Egernslægten - slægten Sciurus og slægtens arter
 Egernfamilien - familien Sciuridae og visse arter herunder